Alsterdorf (Hamburg), een buurt in Hamburg
Alsterdorf (metrostation), een station van de Hamburgse metro